Ojo Caliente bezeichnet:

 Ojo Caliente (Chihuahua), Ort in Chihuahua, Mexiko
 Ojo Caliente (San Luis Potosí), Ort in San Luis Potosí, Mexiko
 Ojo Caliente (New Mexico), Unincorporated Community in New Mexico, Vereinigte Staaten